Bekhit ist der Familienname folgender Personen:
 Khaled Mohammed Bekhit (* 1961), ägyptischer Basketballspieler
 Salem Bekhit (* 1963), ägyptischer Ringer